Евгений Фортунатов:
 Фортунатов, Евгений Алексеевич (1883—1938) — советский разведчик.
 Фортунатов, Евгений Евгеньевич (1904—1939) — советский разведчик, сын Е. А. Фортунатова.